Ираклия — греческий топоним. Может означать:

 Ираклия (остров) — остров.
 Ираклия (Сере) — малый город.
 Ираклия (дим) — община.
  (L169), бывший Forelle (L794) —  (проект 520). 20 апреля 1966 года вступил в состав Военно-морских сил Германии, 31 января 1992 года передан Греции.

См. также 
 Гераклея